Вара́ев — чеченская фамилия. 

Известные носители:
 Вараев, Адлан Абуевич (1962—2016) — чемпион мира, Европы и СССР по вольной борьбе.
 Вараев, Башир Магомедович (род. 1964) — советский дзюдоист.
 Вараев, Шарип Магомедович (род. 1969) — российский дзюдоист.

См. также 
 Ватаев
 Вачаев